Jedna z czterech grup mistrzostw Europy 2004. Mecze odbyły się w Aveiro, Lizbonie, Porto oraz w Bradze, a drużynami w grupie były: reprezentacja Czech, reprezentacja Holandii, reprezentacja Niemiec oraz reprezentacja Łotwy. Grupę wygrała reprezentacja Czech, a do ćwierćfinału turnieju awansowała również reprezentacja Holandii, natomiast reprezentacja Niemiec oraz reprezentacja Łotwy zakończyły udział w turnieju.

Drużyny

Tabela 

 Przeciwnikiem reprezentacji Czech w ćwierćfinale była 2. drużyna Grupy A – reprezentacja Grecji.
 Przeciwnikiem reprezentacji Holandii w ćwierćfinale była 1. drużyna Grupy A – reprezentacja Portugalii.

Mecze

Czechy – Łotwa 

 Zawodnik meczu:  Milan Baroš
 Sędzia główny:  Gilles Veissière
 Asystenci:
  Frédéric Arnault
  Serge Vallin
 Sędzia techniczny:  Kyros Vassaras

Niemcy – Holandia 

 Zawodnik meczu:  Michael Ballack
Sędzia główny:  Anders Frisk
 Asystenci:
  Kenneth Petersson
  Peter Ekström
 Sędzia techniczny:  Walentin Iwanow

Łotwa – Niemcy 

 Zawodnik meczu:  Michael Ballack
Sędzia główny:  Mike Riley
 Asystenci:
  Philip Sharp
  Glenn Turner
 Sędzia techniczny:  Alain Hamer

Holandia – Czechy 

 Zawodnik meczu:  Pavel Nedvěd
Sędzia główny:  Manuel Mejuto González
 Asystenci:
  Rafael Guerrero Alonso
  Oscar Martínez Samaniego
 Sędzia techniczny:  Pierluigi Collina

Holandia – Łotwa 

 Zawodnik meczu:  Ruud van Nistelrooy
Sędzia główny:  Kim Milton Nielsen
 Asystenci:
  Jens Larsen
  Jørgen Jepsen
 Sędzia techniczny:  Lucílio Batista

Niemcy – Czechy 

 Zawodnik meczu:  Marek Heinz
Sędzia główny:  Terje Hauge
 Asystenci:
  Ole Hermann Borgan
  Steinar Holvik
 Sędzia techniczny:  Stuart Dougal

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki Grupy D 

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2004